Nieżyn – wieś w powiecie kołobrzeskim
 Nieżyn – miasto na Ukrainie
 FK Niżyn – ukraiński klub piłkarski

Zobacz też 
 Rejon niżyński